Temax bezeichnet:

 Temax, einen griechischen Fahrzeughersteller
 Temax (Chiapas), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Temax (Yucatán), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Temax, eine Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán